

Geografia

Greenbriar (Florida)
Greenbriar (Virginia)